Bauma steht für:
 Bauma, Gemeinde im Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich, Schweiz

Messen:
 bauma (Messe), die Weltleitmesse für Baumaschinen in München
 bauma China, chinesischer Ableger der bauma in Shanghai

Personen:
 Brigitte Bauma (* 1965), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Herma Bauma (1915–2003), österreichische Leichtathletin